

Лудорвай — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія
 Лудорвай — річка в Удмуртії, права притока Сепича
 Лудорвай — архітектурно-етнографічний музей-заповідник в Удмуртії

Дивись також 
 Лудошур